Брежани — населённый пункт:
 в Болгарии
 Брежани — село в Благоевградской области;
 в Северной Македонии
 Брежани — село в общине Дебарца;
 в Словакии
 Брежани — населённый пункт в районе Прешов.